Медеја може да се односи на:
 Медеја, из грчке митологије
 Медеја (трагедија)
 Медеја (покрајина), у Алжиру